19-й Чемпионат Европы по шорт-треку 2015 года — прошёл 23-25 января 2015 года в Дордрехте, Нидерланды. Спортсмены выступали во всех трёх дистанциях (500, 1000 и 1500 метров). В суперфинал, в котором определялся абсолютный чемпион Европы, попадали 8 спортсменов, имеющих лучшую сумму результатов на двух лучших дистанциях.

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Многоборье

Финалисты на дистанциях 
500 метров
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

* участники финала Б.

1000 метров

* участники финала Б.

1500 метров

* первое место в финале Б.

3000 метров — суперфинал

Эстафета 5000 м 

* участники финала Б.

* * не отобрались в финал.

Женщины

Многоборье

Финалисты на дистанциях 
500 метров

* участники финала Б.

1000 метров

* участники финала Б.

 1500 метров
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

* первое место в финале Б.

3000 метров — суперфинал

Эстафета 3000 м 

 В многоборье указаны спортсмены, набравшие очки.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

2015
Шорт-трек